kauw, een soort kraai;
ka, verkorte vorm van kade of kaai
ka (mythologie), deel van de ziel volgens de Oud-Egyptische mythologie;
Hor Ka, een protodynastische koning van Egypte
Ford Ka, type auto van het merk Ford;
Ka, in de chemie een maat voor de sterkte van een zuur;
kiloannum, een tijdperk van 1000 jaar
Kartoeli Ena, de Georgische naam van het Georgisch
Een bazige vrouw of helleveeg, zie Kaat Mossel

kiloampère: 1000 ampère

KA (rapper), een Nederlandse rapper
KA Akureyri, een IJslandse voetbalclub
Katholieke Actie, een door paus Pius XI geïnitieerde katholieke massaorganisatie
Katholiek Apostolische Kerk, een in Groot-Brittannië ontstaan chiliastisch kerkgenootschap
KÀ, een show van Cirque du Soleil in Las Vegas
koning alleen, in het schaakspel een benaming voor een koning waarvan alle andere stukken van dezelfde kleur geslagen zijn